Brix ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Adolf Brix (1798–1870), deutscher Mathematiker und Analytiker
 Aglaja Brix (* 1990), deutsche Schauspielerin
 Andrea Brix (* 1937), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Emil Brix (* 1956), österreichischer Diplomat
 Emil Brix (Politiker) (1902–1954), deutscher Politiker (NSDAP)
 Ewald Brix (1909–?), deutscher Volkswirt
 Fifi Brix (* 1932), deutsche Chansonnière
 Fritz Brix (1898–1969), deutscher Kommunalpolitiker
 Harald Brix (1841–1881), dänischer Sozialist und Publizist
 Herman Brix (1906–2007), US-amerikanischer Leichtathlet und Schauspieler, siehe Bruce Bennett
 Hermann Brix (1908–1982), österreichischer Schauspieler
 Josef Brix (1859–1943), deutscher Architekt
 Joseph Le Brix (1899–1931), französischer Flugpionier
 Jürgen Brix (1830–1916), deutscher Landwirt und Politiker

 Michael Brix (* 1941), deutscher Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Otmar Brix (1944–2003), österreichischer Politiker und Landtagsabgeordneter
 Otto Brix (1900–1971), deutscher Maler und Zeichner
 Peter Brix (1918–2007), deutscher Physiker
 Peter Heinrich Brix (* 1955), deutscher Schauspieler

 Silke Brix (* 1951), deutsche Illustratorin
 Theodor Brix (1844–1905), deutscher Landwirt und Journalist
 Werner Brix (* 1964), österreichischer Kabarettist und Schauspieler
 Wilhelm Brix (1817–1899), deutscher Ingenieur und Elektrotechniker
 Wolfgang Brix (1930–2006), deutscher Politiker (CDU)

Familienname
Deutscher Personenname